Steiner:
 Jakob Steiner (1796,   1863, Bern), un matematician elvețian
 Rudolf Steiner (1861, Donji Kraljevec  1925, Dornach)
 Teorema lui Steiner (sau: teorema Huygens-Steiner)
 (Maximilian) "Max" (Raoul Walter) Steiner (1888, Viena  1971, Hollywood)
 Rudolf Steiner, sau: Steiner Rudolf, Steiner I. (1907, Temesvár (Timișoara)  1994, ?), un fotbalist român
 Adalbert Steiner, sau: Steiner Béla, Steiner II. (1907, Temesvár (Timișoara)  1994, ?), un fotbalist român
 Johann Steiner (* 1948, Billed (Billéd, Biled), Timiș), un scriitor de limba germană originar din Banat

Vezi și 
 Stein

Nume de familie germane
Nume de familie din Transilvania